est un mot qui signifie élémentaire en anglais. Il peut aussi désigner :

 elementary, un thème d'icônes pour GNOME, ainsi que plusieurs autres projets associés (dont une distribution Linux) ;
 Elementary, le troisième album studio du groupe de Mathcore Canadien The End ;
 Elementary, une série télévisée américaine adaptée de Sherlock Holmes diffusée à partir de 2012 sur CBS.

Homonymie de titre